Di seguito una lista di asteroidi dal numero 85001 al 86000 con data di scoperta e scopritore.

85001-85100 

|-
| 85001 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 85002 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 85003 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 85004 Crombie ||  || 29 dicembre 2003 || CSS
|-
| 85005 - ||  || 29 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 85006 - ||  || 29 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 85007 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 85008 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 85009 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 85010 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 85011 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 85012 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 85013 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 85014 Sutter ||  || 19 gennaio 2004 || CSS
|-
| 85015 Gaskell ||  || 19 gennaio 2004 || CSS
|-
| 85016 - ||  || 19 gennaio 2004 || CSS
|-
| 85017 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 85018 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 85019 - || 2039 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85020 - || 2057 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85021 - || 2067 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85022 - || 2068 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85023 - || 2087 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85024 - || 2224 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85025 - || 2544 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85026 - || 2653 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85027 - || 2677 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85028 - || 2729 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85029 - || 2755 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85030 Admetos || 2804 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85031 - || 2860 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85032 - || 3054 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85033 - || 3073 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85034 - || 3542 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85035 - || 4149 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85036 - || 4203 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85037 - || 4279 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85038 - || 4313 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85039 - || 4541 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85040 - || 4617 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85041 - || 4653 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85042 - || 4779 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85043 - || 4817 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85044 - || 4829 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85045 - || 5015 P-L || 22 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85046 - || 6126 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85047 Krakatau || 6255 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85048 - || 6265 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85049 - || 6279 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85050 - || 6572 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85051 - || 6641 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85052 - || 6778 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85053 - || 6789 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85054 - || 6841 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85055 - || 6872 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85056 - || 9093 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85057 - || 9608 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85058 - || 1112 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85059 - || 1211 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85060 - || 2080 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85061 - || 2137 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85062 - || 2272 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85063 - || 3148 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85064 - || 3338 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85065 - || 4053 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85066 - || 4255 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85067 - || 4333 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85068 - || 1021 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85069 - || 1056 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85070 - || 1120 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85071 - || 1189 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85072 - || 1245 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85073 - || 1263 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85074 - || 1288 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85075 - || 1444 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85076 - || 1451 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85077 - || 1454 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85078 - || 1509 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85079 - || 2047 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85080 - || 2070 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85081 - || 2153 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85082 - || 2158 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85083 - || 2305 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85084 - || 2309 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85085 - || 3014 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85086 - || 3059 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85087 - || 3090 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85088 - || 3202 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85089 - || 3304 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85090 - || 4028 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85091 - || 4112 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85092 - || 4253 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85093 - || 5071 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85094 - || 5119 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85095 Hekla || 5192 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85096 - || 1044 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85097 - || 1082 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85098 - || 1208 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85099 - || 1213 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85100 - || 2189 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|}

85101-85200 

|-
| 85101 - || 2192 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85102 - || 2211 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85103 - || 2412 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85104 - || 2415 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85105 - || 2433 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85106 - || 3038 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85107 - || 3144 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85108 - || 3475 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85109 - || 3892 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85110 - || 4043 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85111 - || 4051 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85112 - || 4060 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85113 - || 4116 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85114 - || 4285 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85115 - || 4329 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85116 - || 4342 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85117 - || 5135 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85118 - || 1971 UU || 26 ottobre 1971 || L. Kohoutek
|-
| 85119 Hannieschaft || 1972 RD || 15 settembre 1972 || T. Gehrels
|-
| 85120 - ||  || 30 settembre 1975 || S. J. Bus
|-
| 85121 Loehde ||  || 27 maggio 1976 || A. Lowe
|-
| 85122 - ||  || 27 ottobre 1978 || C. M. Olmstead
|-
| 85123 - ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 85124 - ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 85125 - ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 85126 - ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 85127 - ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 85128 - || 1979 HA || 21 aprile 1979 || D. Zelinsky
|-
| 85129 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 85130 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 85131 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 85132 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 85133 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 85134 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 85135 - ||  || 22 agosto 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| 85136 - ||  || 22 agosto 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| 85137 - ||  || 28 febbraio 1981 || S. J. Bus
|-
| 85138 - ||  || 6 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 85139 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 85140 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 85141 - ||  || 6 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 85142 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 85143 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 85144 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 85145 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 85146 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 85147 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 85148 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 85149 - ||  || 6 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 85150 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 85151 - || 1983 QT || 30 agosto 1983 || J. Gibson
|-
| 85152 - ||  || 16 agosto 1985 || E. F. Helin
|-
| 85153 - || 1985 TA || 12 ottobre 1985 || Spacewatch
|-
| 85154 - ||  || 11 ottobre 1986 || P. Jensen
|-
| 85155 - ||  || 7 novembre 1986 || A. Mrkos
|-
| 85156 - ||  || 13 settembre 1987 || H. Debehogne
|-
| 85157 - ||  || 30 settembre 1987 || P. Jensen
|-
| 85158 Phyllistrapp ||  || 17 ottobre 1987 || C. S. Shoemaker
|-
| 85159 - || 1988 DL || 22 febbraio 1988 || R. H. McNaught
|-
| 85160 - ||  || 14 settembre 1988 || S. J. Bus
|-
| 85161 - ||  || 16 settembre 1988 || S. J. Bus
|-
| 85162 - ||  || 16 settembre 1988 || S. J. Bus
|-
| 85163 - ||  || 16 settembre 1988 || S. J. Bus
|-
| 85164 - ||  || 3 ottobre 1988 || A. Mrkos
|-
| 85165 - ||  || 7 ottobre 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| 85166 - || 1989 OC || 21 luglio 1989 || R. H. McNaught
|-
| 85167 - ||  || 7 settembre 1989 || A. Mrkos
|-
| 85168 Albertacentenary ||  || 2 settembre 1989 || A. Lowe
|-
| 85169 - ||  || 26 settembre 1989 || E. W. Elst
|-
| 85170 - ||  || 7 ottobre 1989 || E. W. Elst
|-
| 85171 - ||  || 7 ottobre 1989 || E. W. Elst
|-
| 85172 - ||  || 20 agosto 1990 || E. W. Elst
|-
| 85173 - ||  || 20 agosto 1990 || E. W. Elst
|-
| 85174 - ||  || 16 agosto 1990 || E. W. Elst
|-
| 85175 - || 1990 RS || 13 settembre 1990 || C. M. Olmstead
|-
| 85176 - ||  || 15 settembre 1990 || H. E. Holt
|-
| 85177 - ||  || 18 settembre 1990 || H. E. Holt
|-
| 85178 - || 1990 TQ || 10 ottobre 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 85179 Meistereckhart ||  || 11 ottobre 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 85180 - ||  || 26 ottobre 1990 || T. Urata
|-
| 85181 - ||  || 15 novembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 85182 - || 1991 AQ || 14 gennaio 1991 || E. F. Helin
|-
| 85183 Marcelaymé ||  || 18 gennaio 1991 || E. W. Elst
|-
| 85184 - ||  || 9 maggio 1991 || E. F. Helin
|-
| 85185 Lederman ||  || 6 giugno 1991 || E. W. Elst
|-
| 85186 - ||  || 2 agosto 1991 || E. W. Elst
|-
| 85187 - ||  || 7 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 85188 - ||  || 7 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 85189 - ||  || 4 settembre 1991 || E. F. Helin
|-
| 85190 Birgitroth ||  || 12 settembre 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 85191 - ||  || 7 settembre 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 85192 - ||  || 4 settembre 1991 || E. W. Elst
|-
| 85193 - ||  || 14 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 85194 - ||  || 5 ottobre 1991 || C. S. Shoemaker
|-
| 85195 von Helfta ||  || 7 ottobre 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 85196 Halle ||  || 4 ottobre 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 85197 Ginkgo ||  || 5 ottobre 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 85198 Weltenburg ||  || 2 ottobre 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 85199 Habsburg ||  || 3 ottobre 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 85200 Johnhault ||  || 6 ottobre 1991 || A. Lowe
|}

85201-85300 

|-
| 85201 - ||  || 4 novembre 1991 || Spacewatch
|-
| 85202 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 85203 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 85204 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 85205 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 85206 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 85207 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 85208 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 85209 - ||  || 4 aprile 1992 || E. W. Elst
|-
| 85210 - ||  || 26 aprile 1992 || Spacewatch
|-
| 85211 - || 1992 PL || 8 agosto 1992 || E. W. Elst
|-
| 85212 - || 1992 RF || 4 settembre 1992 || R. H. McNaught
|-
| 85213 - ||  || 2 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 85214 Sommersdorf ||  || 21 settembre 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 85215 Hohenzollern ||  || 26 settembre 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 85216 Schein ||  || 24 settembre 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 85217 Bilzingsleben ||  || 31 ottobre 1992 || F. Börngen
|-
| 85218 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 85219 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 85220 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 85221 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 85222 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 85223 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 85224 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 85225 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 85226 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 85227 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 85228 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 85229 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 85230 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 85231 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 85232 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 85233 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 85234 - ||  || 19 aprile 1993 || Spacewatch
|-
| 85235 - || 1993 JA || 13 maggio 1993 || Spacewatch
|-
| 85236 - || 1993 KH || 24 maggio 1993 || R. H. McNaught
|-
| 85237 - ||  || 12 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 85238 - ||  || 25 luglio 1993 || Spacewatch
|-
| 85239 - ||  || 20 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 85240 - ||  || 19 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 85241 - ||  || 14 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 85242 - ||  || 18 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 85243 - ||  || 20 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 85244 - ||  || 20 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 85245 - ||  || 14 settembre 1993 || E. F. Helin
|-
| 85246 - ||  || 15 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 85247 - ||  || 15 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 85248 - ||  || 15 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 85249 - ||  || 14 settembre 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 85250 - ||  || 15 settembre 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 85251 - ||  || 15 settembre 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 85252 - ||  || 16 settembre 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 85253 - ||  || 8 ottobre 1993 || Spacewatch
|-
| 85254 - ||  || 14 ottobre 1993 || H. E. Holt
|-
| 85255 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 85256 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 85257 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 85258 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 85259 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 85260 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 85261 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 85262 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 85263 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 85264 - ||  || 11 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 85265 - || 1993 VR || 14 novembre 1993 || T. Kobayashi
|-
| 85266 - ||  || 16 dicembre 1993 || Spacewatch
|-
| 85267 Taj Mahal ||  || 12 gennaio 1994 || V. S. Casulli
|-
| 85268 - ||  || 5 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 85269 - ||  || 6 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 85270 - ||  || 6 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 85271 - ||  || 13 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 85272 - ||  || 18 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 85273 - ||  || 8 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 85274 - || 1994 GH || 3 aprile 1994 || Spacewatch
|-
| 85275 - || 1994 LY || 11 giugno 1994 || E. F. Helin
|-
| 85276 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 85277 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 85278 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 85279 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 85280 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 85281 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 85282 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 85283 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 85284 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 85285 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 85286 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 85287 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 85288 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 85289 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 85290 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 85291 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 85292 - ||  || 3 settembre 1994 || E. W. Elst
|-
| 85293 Tengzhou ||  || 12 settembre 1994 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85294 - ||  || 28 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 85295 - || 1994 TY || 2 ottobre 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 85296 - ||  || 6 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 85297 - ||  || 6 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 85298 - ||  || 8 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 85299 Neander ||  || 5 ottobre 1994 || F. Börngen
|-
| 85300 - ||  || 30 ottobre 1994 || E. F. Helin
|}

85301-85400 

|-
| 85301 - ||  || 28 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 85302 - || 1994 VM || 1 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 85303 - ||  || 4 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 85304 - ||  || 3 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 85305 - ||  || 5 novembre 1994 || Spacewatch
|-
| 85306 - ||  || 7 novembre 1994 || C. S. Shoemaker
|-
| 85307 - || 1994 WN || 25 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 85308 Atsushimori ||  || 30 novembre 1994 || A. Nakamura
|-
| 85309 - ||  || 26 novembre 1994 || Spacewatch
|-
| 85310 - ||  || 28 novembre 1994 || Spacewatch
|-
| 85311 - ||  || 28 novembre 1994 || Spacewatch
|-
| 85312 - ||  || 28 dicembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 85313 - ||  || 31 dicembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 85314 - ||  || 7 gennaio 1995 || Spacewatch
|-
| 85315 - || 1995 BE || 20 gennaio 1995 || T. Kobayashi
|-
| 85316 - ||  || 28 gennaio 1995 || S. M. Larson, C. W. Hergenrother
|-
| 85317 Lehár ||  || 30 gennaio 1995 || F. Börngen
|-
| 85318 - ||  || 21 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 85319 - ||  || 2 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 85320 Bertram ||  || 4 marzo 1995 || F. Börngen
|-
| 85321 - ||  || 25 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 85322 - ||  || 6 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 85323 - ||  || 8 aprile 1995 || T. J. Balonek
|-
| 85324 - ||  || 25 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 85325 - ||  || 22 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 85326 - ||  || 24 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 85327 - ||  || 26 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 85328 - || 1995 PA || 1 agosto 1995 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| 85329 - || 1995 PQ || 2 agosto 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 85330 - || 1995 QO || 23 agosto 1995 || L. Šarounová
|-
| 85331 - ||  || 22 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 85332 - ||  || 29 settembre 1995 || T. B. Spahr
|-
| 85333 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 85334 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 85335 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 85336 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 85337 - ||  || 22 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 85338 - ||  || 24 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 85339 - ||  || 24 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 85340 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 85341 - ||  || 22 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 85342 - ||  || 29 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 85343 - ||  || 30 settembre 1995 || C. W. Hergenrother
|-
| 85344 - ||  || 26 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 85345 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 85346 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 85347 - ||  || 23 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 85348 - ||  || 23 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 85349 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 85350 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 85351 - ||  || 18 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 85352 - ||  || 25 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 85353 - ||  || 20 ottobre 1995 || E. W. Elst
|-
| 85354 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 85355 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 85356 - ||  || 20 novembre 1995 || Farra d'Isonzo
|-
| 85357 - ||  || 16 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 85358 - ||  || 16 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 85359 - ||  || 17 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 85360 - ||  || 17 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 85361 - ||  || 17 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 85362 - ||  || 20 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 85363 - ||  || 21 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 85364 - ||  || 16 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 85365 - ||  || 18 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 85366 - ||  || 15 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 85367 - ||  || 13 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 85368 Elisabettacioni ||  || 14 febbraio 1996 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| 85369 - ||  || 26 febbraio 1996 || S. P. Laurie
|-
| 85370 - ||  || 11 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 85371 - ||  || 12 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 85372 - ||  || 13 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 85373 - ||  || 19 marzo 1996 || NEAT
|-
| 85374 - ||  || 22 marzo 1996 || AMOS
|-
| 85375 - ||  || 11 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 85376 - ||  || 12 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 85377 - ||  || 15 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 85378 - ||  || 15 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 85379 - ||  || 20 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 85380 - || 1996 JS || 13 maggio 1996 || NEAT
|-
| 85381 - ||  || 13 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 85382 - ||  || 8 giugno 1996 || Spacewatch
|-
| 85383 - || 1996 MS || 22 giugno 1996 || NEAT
|-
| 85384 - || 1996 NZ || 14 luglio 1996 || NEAT
|-
| 85385 - ||  || 14 luglio 1996 || E. W. Elst
|-
| 85386 Payton ||  || 26 luglio 1996 || AMOS
|-
| 85387 - ||  || 8 agosto 1996 || E. W. Elst
|-
| 85388 Sakazukiyama ||  || 11 agosto 1996 || T. Okuni
|-
| 85389 Rosenauer ||  || 22 agosto 1996 || Kleť
|-
| 85390 - ||  || 18 agosto 1996 || E. W. Elst
|-
| 85391 - ||  || 8 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 85392 - ||  || 8 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 85393 - ||  || 13 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 85394 - ||  || 15 settembre 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 85395 - ||  || 20 settembre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85396 - ||  || 21 settembre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85397 - ||  || 6 ottobre 1996 || R. G. Sandness
|-
| 85398 - ||  || 5 ottobre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85399 - ||  || 8 ottobre 1996 || NEAT
|-
| 85400 Shiratakachu ||  || 8 ottobre 1996 || T. Okuni
|}

85401-85500 

|-
| 85401 Yamatenclub ||  || 9 ottobre 1996 || T. Okuni
|-
| 85402 - ||  || 4 ottobre 1996 || Kleť
|-
| 85403 - ||  || 7 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 85404 - ||  || 10 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 85405 - ||  || 8 ottobre 1996 || E. W. Elst
|-
| 85406 - ||  || 7 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 85407 - ||  || 7 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 85408 - ||  || 3 ottobre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85409 - ||  || 17 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 85410 - ||  || 29 ottobre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85411 Paulflora ||  || 3 novembre 1996 || Linz
|-
| 85412 - ||  || 4 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 85413 - ||  || 4 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 85414 - ||  || 6 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 85415 - ||  || 3 novembre 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 85416 - ||  || 4 dicembre 1996 || Kleť
|-
| 85417 - ||  || 1 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 85418 - ||  || 9 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 85419 - ||  || 4 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 85420 - ||  || 4 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 85421 - ||  || 15 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 85422 Maedanaoe ||  || 13 dicembre 1996 || Saji
|-
| 85423 - ||  || 14 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 85424 - ||  || 4 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 85425 - ||  || 3 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 85426 - ||  || 10 gennaio 1997 || P. G. Comba
|-
| 85427 - ||  || 11 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 85428 - ||  || 14 gennaio 1997 || Kleť
|-
| 85429 - ||  || 15 gennaio 1997 || Kleť
|-
| 85430 - ||  || 31 gennaio 1997 || P. G. Comba
|-
| 85431 - ||  || 31 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 85432 - ||  || 4 febbraio 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85433 - ||  || 13 febbraio 1997 || M. Cavagna, A. Testa
|-
| 85434 - ||  || 9 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 85435 - ||  || 2 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 85436 - ||  || 5 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 85437 - ||  || 11 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 85438 - ||  || 5 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 85439 - ||  || 13 marzo 1997 || L. Tesi, G. Cattani
|-
| 85440 - ||  || 12 marzo 1997 || E. W. Elst
|-
| 85441 - ||  || 31 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 85442 - ||  || 7 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 85443 - ||  || 7 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 85444 - ||  || 2 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 85445 - ||  || 2 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 85446 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 85447 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 85448 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 85449 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 85450 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 85451 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 85452 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 85453 - ||  || 12 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 85454 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 85455 - || 1997 HJ || 28 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 85456 - || 1997 HW || 28 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 85457 - ||  || 29 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 85458 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 85459 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 85460 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 85461 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 85462 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 85463 - ||  || 1 maggio 1997 || ODAS
|-
| 85464 - ||  || 3 maggio 1997 || Spacewatch
|-
| 85465 - ||  || 11 maggio 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85466 Krastins ||  || 3 maggio 1997 || E. W. Elst
|-
| 85467 - ||  || 31 maggio 1997 || Spacewatch
|-
| 85468 - ||  || 1 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 85469 - ||  || 5 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 85470 - ||  || 5 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 85471 Maryam ||  || 4 giugno 1997 || Needville
|-
| 85472 Xizezong ||  || 9 giugno 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85473 - ||  || 12 giugno 1997 || W. Offutt
|-
| 85474 - ||  || 8 giugno 1997 || E. W. Elst
|-
| 85475 - ||  || 8 giugno 1997 || E. W. Elst
|-
| 85476 - || 1997 MY || 26 giugno 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85477 - ||  || 28 giugno 1997 || LINEAR
|-
| 85478 - ||  || 29 giugno 1997 || LINEAR
|-
| 85479 - ||  || 9 luglio 1997 || L. Šarounová
|-
| 85480 - ||  || 9 luglio 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85481 - ||  || 27 luglio 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| 85482 - ||  || 7 agosto 1997 || G. R. Viscome
|-
| 85483 - ||  || 30 agosto 1997 || NEAT
|-
| 85484 - ||  || 30 agosto 1997 || P. Pravec, D. Tuma
|-
| 85485 - ||  || 4 settembre 1997 || ODAS
|-
| 85486 - ||  || 6 settembre 1997 || ODAS
|-
| 85487 - ||  || 19 settembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85488 - ||  || 23 settembre 1997 || P. G. Comba
|-
| 85489 - ||  || 19 settembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85490 - ||  || 28 settembre 1997 || NEAT
|-
| 85491 - ||  || 27 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 85492 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 85493 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 85494 - || 1997 TS || 4 ottobre 1997 || A. Galád, A. Pravda
|-
| 85495 - ||  || 2 ottobre 1997 || ODAS
|-
| 85496 - ||  || 2 ottobre 1997 || ODAS
|-
| 85497 - ||  || 7 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 85498 - ||  || 2 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 85499 - ||  || 3 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 85500 - ||  || 3 ottobre 1997 || Spacewatch
|}

85501-85600 

|-
| 85501 - ||  || 9 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 85502 - ||  || 11 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 85503 - ||  || 10 ottobre 1997 || L. Šarounová
|-
| 85504 - ||  || 11 ottobre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85505 - ||  || 26 ottobre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 85506 - ||  || 19 ottobre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85507 - ||  || 21 ottobre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85508 - ||  || 23 ottobre 1997 || Kleť
|-
| 85509 - ||  || 28 ottobre 1997 || L. Šarounová
|-
| 85510 - ||  || 29 ottobre 1997 || Kleť
|-
| 85511 Celnik ||  || 30 ottobre 1997 || B. Koch
|-
| 85512 Rieugnie ||  || 29 ottobre 1997 || C. Buil
|-
| 85513 - ||  || 31 ottobre 1997 || T. Urata
|-
| 85514 - ||  || 23 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 85515 Annakukharskaya ||  || 26 ottobre 1997 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| 85516 Vaclík || 1997 VF || 2 novembre 1997 || Kleť
|-
| 85517 - ||  || 1 novembre 1997 || T. Urata
|-
| 85518 - ||  || 6 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 85519 - ||  || 3 novembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85520 - ||  || 23 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 85521 - ||  || 23 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 85522 - ||  || 20 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 85523 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 85524 - ||  || 21 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 85525 - ||  || 21 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 85526 - ||  || 22 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 85527 - ||  || 22 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 85528 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 85529 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 85530 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 85531 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 85532 - ||  || 23 novembre 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 85533 - ||  || 28 novembre 1997 || ODAS
|-
| 85534 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 85535 - ||  || 29 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 85536 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 85537 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 85538 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 85539 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 85540 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 85541 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 85542 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 85543 - ||  || 26 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 85544 - ||  || 28 novembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85545 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 85546 - ||  || 3 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 85547 - ||  || 5 dicembre 1997 || W. Offutt
|-
| 85548 - ||  || 4 dicembre 1997 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 85549 - || 1997 YH || 18 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 85550 - || 1997 YW || 20 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 85551 - ||  || 21 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 85552 - ||  || 28 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 85553 - ||  || 28 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 85554 - ||  || 31 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 85555 - ||  || 31 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 85556 - ||  || 29 dicembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85557 - ||  || 30 dicembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85558 Tianjinshida ||  || 3 gennaio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85559 Villecroze ||  || 8 gennaio 1998 || S. Banh
|-
| 85560 - || 1998 BN || 18 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 85561 - ||  || 20 gennaio 1998 || LINEAR
|-
| 85562 - ||  || 18 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 85563 - ||  || 24 gennaio 1998 || NEAT
|-
| 85564 Emilia ||  || 17 gennaio 1998 || Osservatorio San Vittore
|-
| 85565 - ||  || 25 gennaio 1998 || NEAT
|-
| 85566 - ||  || 18 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 85567 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 85568 - ||  || 17 gennaio 1998 || ODAS
|-
| 85569 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 85570 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 85571 - ||  || 23 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 85572 - ||  || 25 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 85573 - || 1998 CE || 1 febbraio 1998 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| 85574 - || 1998 CG || 1 febbraio 1998 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| 85575 - ||  || 19 febbraio 1998 || A. Galád, A. Pravda
|-
| 85576 - ||  || 19 febbraio 1998 || Kleť
|-
| 85577 - ||  || 21 febbraio 1998 || A. Galád, A. Pravda
|-
| 85578 - ||  || 26 febbraio 1998 || V. S. Casulli
|-
| 85579 - ||  || 24 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 85580 - ||  || 28 febbraio 1998 || M. Bœuf
|-
| 85581 - ||  || 22 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 85582 - ||  || 23 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 85583 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 85584 - ||  || 3 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 85585 Mjolnir ||  || 21 marzo 1998 || R. A. Tucker
|-
| 85586 - ||  || 21 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 85587 - ||  || 25 marzo 1998 || NEAT
|-
| 85588 - ||  || 25 marzo 1998 || Stroncone
|-
| 85589 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 85590 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 85591 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 85592 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 85593 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 85594 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 85595 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 85596 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 85597 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 85598 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 85599 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 85600 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|}

85601-85700 

|-
| 85601 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 85602 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 85603 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 85604 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 85605 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 85606 - ||  || 28 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 85607 - ||  || 25 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 85608 - ||  || 2 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 85609 - ||  || 17 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 85610 - ||  || 17 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 85611 - ||  || 26 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 85612 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 85613 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 85614 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 85615 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 85616 - ||  || 24 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 85617 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 85618 - ||  || 25 aprile 1998 || E. W. Elst
|-
| 85619 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 85620 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 85621 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 85622 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 85623 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 85624 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 85625 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 85626 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 85627 - ||  || 28 aprile 1998 || Mauna Kea
|-
| 85628 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 85629 - ||  || 24 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 85630 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 85631 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 85632 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 85633 - ||  || 29 maggio 1998 || G. Bernstein
|-
| 85634 - ||  || 1 giugno 1998 || E. W. Elst
|-
| 85635 - ||  || 20 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 85636 - ||  || 19 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 85637 - ||  || 19 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 85638 - ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 85639 - || 1998 OU || 20 luglio 1998 || ODAS
|-
| 85640 - ||  || 26 luglio 1998 || Spacewatch
|-
| 85641 - ||  || 29 luglio 1998 || ODAS
|-
| 85642 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 85643 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 85644 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 85645 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 85646 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 85647 - || 1998 PZ || 14 agosto 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 85648 - ||  || 11 agosto 1998 || À. López
|-
| 85649 - ||  || 19 agosto 1998 || NEAT
|-
| 85650 - ||  || 24 agosto 1998 || ODAS
|-
| 85651 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 85652 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 85653 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 85654 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 85655 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 85656 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 85657 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 85658 - ||  || 22 agosto 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85659 - ||  || 23 agosto 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85660 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 85661 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 85662 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 85663 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 85664 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 85665 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 85666 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 85667 - ||  || 20 agosto 1998 || LONEOS
|-
| 85668 - ||  || 20 agosto 1998 || LONEOS
|-
| 85669 - ||  || 26 agosto 1998 || ODAS
|-
| 85670 - ||  || 30 agosto 1998 || Spacewatch
|-
| 85671 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 85672 - ||  || 19 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 85673 - ||  || 26 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 85674 - ||  || 26 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 85675 - ||  || 3 settembre 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 85676 - ||  || 13 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 85677 - ||  || 13 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 85678 - ||  || 12 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 85679 - ||  || 15 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 85680 - ||  || 15 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 85681 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85682 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85683 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85684 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85685 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85686 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85687 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85688 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85689 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85690 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85691 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85692 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85693 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85694 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85695 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85696 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85697 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85698 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85699 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85700 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|}

85701-85800 

|-
| 85701 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85702 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85703 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85704 - ||  || 20 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 85705 - ||  || 21 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 85706 - ||  || 20 settembre 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85707 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85708 - ||  || 27 settembre 1998 || W. R. Cooney Jr., K. Wefel
|-
| 85709 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85710 - ||  || 23 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 85711 - ||  || 25 settembre 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85712 - ||  || 25 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 85713 - ||  || 29 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85714 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85715 - ||  || 16 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 85716 - ||  || 16 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 85717 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 85718 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 85719 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 85720 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 85721 - ||  || 29 settembre 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85722 - ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 85723 - ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 85724 - ||  || 19 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85725 - ||  || 19 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85726 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85727 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 85728 - ||  || 17 settembre 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85729 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85730 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85731 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85732 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85733 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85734 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85735 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85736 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85737 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85738 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85739 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85740 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85741 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85742 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85743 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85744 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85745 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85746 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85747 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85748 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85749 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85750 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85751 - ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 85752 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85753 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85754 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85755 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85756 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85757 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85758 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85759 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 85760 - ||  || 19 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 85761 - ||  || 25 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 85762 - ||  || 12 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 85763 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 85764 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 85765 - ||  || 14 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 85766 - ||  || 15 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 85767 - ||  || 15 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 85768 - ||  || 15 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 85769 - || 1998 UB || 16 ottobre 1998 || CSS
|-
| 85770 - ||  || 18 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 85771 - ||  || 20 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 85772 - ||  || 21 ottobre 1998 || Kleť
|-
| 85773 Gutbezahl ||  || 25 ottobre 1998 || I. P. Griffin
|-
| 85774 - ||  || 27 ottobre 1998 || CSS
|-
| 85775 - ||  || 29 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 85776 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 85777 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 85778 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 85779 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 85780 - ||  || 10 novembre 1998 || ODAS
|-
| 85781 - ||  || 10 novembre 1998 || ODAS
|-
| 85782 - ||  || 10 novembre 1998 || ODAS
|-
| 85783 - ||  || 10 novembre 1998 || ODAS
|-
| 85784 - ||  || 10 novembre 1998 || ODAS
|-
| 85785 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 85786 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 85787 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 85788 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 85789 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 85790 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 85791 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 85792 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 85793 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 85794 - ||  || 11 novembre 1998 || ODAS
|-
| 85795 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 85796 - ||  || 15 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 85797 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 85798 - ||  || 11 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 85799 - ||  || 11 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 85800 - ||  || 14 novembre 1998 || LINEAR
|}

85801-85900 

|-
| 85801 - ||  || 14 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 85802 - ||  || 10 novembre 1998 || ODAS
|-
| 85803 - ||  || 18 novembre 1998 || CSS
|-
| 85804 - ||  || 19 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 85805 - ||  || 24 novembre 1998 || W. R. Cooney Jr., P. M. Motl
|-
| 85806 - ||  || 25 novembre 1998 || T. Kobayashi
|-
| 85807 - ||  || 21 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 85808 - ||  || 21 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 85809 - ||  || 21 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 85810 - ||  || 21 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 85811 - ||  || 21 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 85812 - ||  || 18 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 85813 - ||  || 16 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 85814 - ||  || 19 novembre 1998 || CSS
|-
| 85815 - ||  || 24 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 85816 - || 1998 XG || 8 dicembre 1998 || Kleť
|-
| 85817 - ||  || 7 dicembre 1998 || ODAS
|-
| 85818 - ||  || 10 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 85819 - ||  || 12 dicembre 1998 || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| 85820 - ||  || 14 dicembre 1998 || K. Korlević
|-
| 85821 - ||  || 15 dicembre 1998 || ODAS
|-
| 85822 - ||  || 8 dicembre 1998 || ODAS
|-
| 85823 - ||  || 10 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 85824 - ||  || 10 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 85825 - ||  || 11 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 85826 - ||  || 14 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 85827 - ||  || 14 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 85828 - ||  || 14 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 85829 - ||  || 15 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 85830 - ||  || 15 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 85831 - ||  || 14 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 85832 - ||  || 14 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 85833 - ||  || 14 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 85834 - ||  || 14 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 85835 - ||  || 15 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 85836 - ||  || 17 dicembre 1998 || ODAS
|-
| 85837 - ||  || 17 dicembre 1998 || ODAS
|-
| 85838 - ||  || 17 dicembre 1998 || ODAS
|-
| 85839 - ||  || 17 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 85840 - ||  || 18 dicembre 1998 || Kleť
|-
| 85841 - ||  || 20 dicembre 1998 || A. Kolář, L. Šarounová
|-
| 85842 - ||  || 22 dicembre 1998 || T. Kobayashi
|-
| 85843 - ||  || 25 dicembre 1998 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 85844 - ||  || 22 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 85845 - ||  || 22 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 85846 - ||  || 25 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 85847 - ||  || 19 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 85848 - ||  || 28 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 85849 - || 1999 AW || 7 gennaio 1999 || T. Kobayashi
|-
| 85850 - ||  || 9 gennaio 1999 || T. Kobayashi
|-
| 85851 - ||  || 11 gennaio 1999 || T. Kobayashi
|-
| 85852 - ||  || 11 gennaio 1999 || T. Kobayashi
|-
| 85853 - ||  || 7 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 85854 - ||  || 7 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 85855 - ||  || 9 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 85856 - ||  || 13 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 85857 - ||  || 15 gennaio 1999 || J. V. McClusky
|-
| 85858 - ||  || 9 gennaio 1999 || N. Kawasato
|-
| 85859 - ||  || 11 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 85860 - ||  || 13 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 85861 - ||  || 15 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 85862 - ||  || 13 gennaio 1999 || LONEOS
|-
| 85863 - || 1999 BG || 16 gennaio 1999 || T. Kobayashi
|-
| 85864 - ||  || 21 gennaio 1999 || Kleť
|-
| 85865 - ||  || 22 gennaio 1999 || K. Korlević
|-
| 85866 - ||  || 22 gennaio 1999 || K. Korlević
|-
| 85867 - ||  || 23 gennaio 1999 || K. Korlević
|-
| 85868 - ||  || 23 gennaio 1999 || K. Korlević
|-
| 85869 - ||  || 23 gennaio 1999 || K. Korlević
|-
| 85870 - ||  || 16 gennaio 1999 || LINEAR
|-
| 85871 - ||  || 19 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 85872 - ||  || 19 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 85873 - ||  || 5 febbraio 1999 || T. Kagawa
|-
| 85874 - ||  || 9 febbraio 1999 || T. Kobayashi
|-
| 85875 - ||  || 12 febbraio 1999 || T. Kobayashi
|-
| 85876 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85877 - ||  || 13 febbraio 1999 || G. Hug, G. Bell
|-
| 85878 Guzik ||  || 13 febbraio 1999 || W. R. Cooney Jr., E. Kandler
|-
| 85879 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85880 - ||  || 15 febbraio 1999 || K. Korlević
|-
| 85881 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85882 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85883 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85884 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85885 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85886 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85887 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85888 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85889 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85890 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85891 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85892 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85893 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85894 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85895 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85896 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85897 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85898 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85899 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85900 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|}

85901-86000 

|-
| 85901 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85902 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85903 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85904 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85905 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85906 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85907 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85908 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85909 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85910 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85911 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85912 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85913 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85914 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85915 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85916 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85917 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85918 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85919 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85920 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85921 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85922 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85923 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85924 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85925 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85926 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85927 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85928 - ||  || 11 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85929 - ||  || 11 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85930 - ||  || 11 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85931 - ||  || 11 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85932 - ||  || 10 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 85933 - ||  || 9 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 85934 - ||  || 10 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 85935 - ||  || 13 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 85936 - ||  || 13 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 85937 - ||  || 17 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85938 - ||  || 24 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85939 - ||  || 17 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 85940 - ||  || 18 febbraio 1999 || LONEOS
|-
| 85941 - ||  || 18 febbraio 1999 || NEAT
|-
| 85942 - ||  || 12 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 85943 - ||  || 12 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 85944 - ||  || 12 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 85945 - ||  || 12 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 85946 - ||  || 14 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 85947 - ||  || 12 marzo 1999 || LINEAR
|-
| 85948 - ||  || 10 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 85949 - ||  || 10 marzo 1999 || P. G. Comba
|-
| 85950 - ||  || 20 marzo 1999 || LINEAR
|-
| 85951 - ||  || 22 marzo 1999 || LONEOS
|-
| 85952 - ||  || 18 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 85953 - ||  || 24 marzo 1999 || LINEAR
|-
| 85954 - ||  || 19 marzo 1999 || LINEAR
|-
| 85955 - ||  || 19 marzo 1999 || LINEAR
|-
| 85956 - ||  || 20 marzo 1999 || LINEAR
|-
| 85957 - ||  || 20 marzo 1999 || LINEAR
|-
| 85958 - ||  || 20 marzo 1999 || LINEAR
|-
| 85959 - ||  || 20 marzo 1999 || LINEAR
|-
| 85960 - ||  || 20 marzo 1999 || LINEAR
|-
| 85961 - ||  || 20 marzo 1999 || LINEAR
|-
| 85962 - ||  || 20 marzo 1999 || LINEAR
|-
| 85963 - ||  || 20 marzo 1999 || LINEAR
|-
| 85964 - ||  || 20 marzo 1999 || LINEAR
|-
| 85965 - ||  || 22 marzo 1999 || LONEOS
|-
| 85966 - ||  || 22 marzo 1999 || LONEOS
|-
| 85967 - ||  || 7 aprile 1999 || T. Kobayashi
|-
| 85968 - ||  || 8 aprile 1999 || T. Kagawa
|-
| 85969 - ||  || 8 aprile 1999 || W. Bickel
|-
| 85970 Fundaçãoterra ||  || 11 aprile 1999 || C. Jacques
|-
| 85971 - ||  || 15 aprile 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| 85972 - ||  || 6 aprile 1999 || LONEOS
|-
| 85973 - ||  || 15 aprile 1999 || LINEAR
|-
| 85974 - ||  || 15 aprile 1999 || LINEAR
|-
| 85975 - ||  || 12 aprile 1999 || LINEAR
|-
| 85976 - ||  || 12 aprile 1999 || LINEAR
|-
| 85977 - ||  || 12 aprile 1999 || LINEAR
|-
| 85978 - ||  || 12 aprile 1999 || LINEAR
|-
| 85979 - ||  || 12 aprile 1999 || LINEAR
|-
| 85980 - ||  || 20 aprile 1999 || T. Urata
|-
| 85981 - ||  || 18 aprile 1999 || CSS
|-
| 85982 - ||  || 19 aprile 1999 || Spacewatch
|-
| 85983 - ||  || 19 aprile 1999 || Spacewatch
|-
| 85984 - ||  || 17 aprile 1999 || LINEAR
|-
| 85985 - || 1999 JW || 5 maggio 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85986 - || 1999 JX || 6 maggio 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85987 - ||  || 12 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 85988 - ||  || 12 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 85989 - ||  || 12 maggio 1999 || LONEOS
|-
| 85990 - ||  || 13 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 85991 - ||  || 15 maggio 1999 || Spacewatch
|-
| 85992 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 85993 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 85994 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 85995 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 85996 - ||  || 12 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 85997 - ||  || 12 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 85998 - ||  || 12 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 85999 - ||  || 12 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 86000 - ||  || 13 maggio 1999 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0085001